Ыбырая Алтынсарина (, до 2018 года — Разъезд 96) — село в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Талапкерского сельского округа. Код КАТО — 116672500.

География 
Село расположено в северной части района, на расстоянии примерно 27 километров (по прямой) к северо-востоку от административного центра района — села Акмол, в 7 километрах к востоку от административного центра сельского округа — села Талапкер.

Абсолютная высота — 340 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Талапкер — на западе, город Астана — на востоке.

Через село проходит Южносибирская железнодорожная магистраль. Имеется станция.

Население 
В 1989 году население села составляло 54 человека (из них казахи — 100%).

В 1999 году население села составляло 73 человека (41 мужчина и 32 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 529 человек (275 мужчин и 254 женщины).\

Улицы 

 ул. 2
 ул. 3
 ул. 4
 ул. 5
 ул. 6
 ул. Абая Кунанбаева
 ул. Абылай хана
 ул. Агыбай батыра
 ул. Аксуат
 ул. Аманкельды Иманова
 ул. Ахмета Байтурсынова
 ул. Богенбай батыра
 ул. Жайын
 ул. Жамбыла Жабаева
 ул. Казыбек би
 ул. Кенесары хана
 ул. Магжана Жумабаева
 ул. Тауелсиздик
 ул. Темиржолшилар
 ул. Толе би
 ул. Торгай

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Целиноградского района